Prok steht für
Prokura, Abkürzung
Prok (Gorkha), Ort in Nepal

Siehe auch:
Prock
Brok (Begriffsklärung)